Best I Ever Had (Grey Sky Morning) – singolo dei Vertical Horizon del 2001
 Best I Ever Had – singolo degli State of Shock del 2008
 Best I Ever Had – singolo di Drake del 2009
 Best I Ever Had – singolo di Gavin DeGraw del 2013